Лопаково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лопаково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Лопаково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.